Trypanosoma remaki var. parva Laveran i Mesnil, 1901 – nazwa używana w części dotyczącej odmiany – (var.) parva  jako synonim Trypanosoma schulmani
 Herpetomonas remaki var. magna Laveran i Mesnil, 1901 – nazwa używana w części dotyczącej odmiany – (var.) magna  jako synonim Trypanosoma carassi

Przypisy

Bibliografia